Дерняки — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Боровёнковскому сельскому поселению.

Деревня расположена на левом берегу реки Льняная в 12 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения — посёлка Боровёнка. Расстояние до административного центра муниципального района — города Окуловка — 13 км на юг или 32 км по автомобильным дорогам. К западу от Дерняков, на расстоянии около 800 м, находится деревня Коржава Дерняковская.

История 
Первое упоминание о деревне соотносят с упоминанием о Дернике в 1495 году в писцовых книгах Деревской пятины.

Достопримечательности 
Памятники истории усадьба К. Массе и парк (7,6 га).

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в Боровёнке. В 1 км к западу, в Коржаве Дерняковской проходит автомобильная дорога Боровёнка — Висленев Остров — Любытино.

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района
Деревская пятина